Pułki Ułanów noszące numer „7”:

Wojska Polskiego:
 7 Pułk Jazdy Galicyjsko-Francuskiej przemianowany 7 XII 1809 na 16 Pułk Ułanów
 7 Pułk Ułanów Armii Księstwa Warszawskiego powstał 28 XII 1809 z przemianowania 1 Pułku Jazdy Galicyjsko-Francuskiej
 7 Pułk Ułanów Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego powstał w IV 1831 z przemianowania 2 Pułku Jazdy Augustowskiej
 7 Pułk Ułanów Wojska Polskiego na Wschodzie powstał 20 IV 1918 z przemianowania 5 Pułk Ułanów, w 1919 odtworzony jako 12 Pułk Ułanów Podolskich
 7 Pułk Ułanów Lubelskich gen. Kazimierza Sosnkowskiego Wojska Polskiego II RP 1918-1939 i 
 7 Pułk Ułanów Lubelskich Polskich Sił Zbrojnych 1945-1947
 7 Pułk Ułanów Lubelskich AK kryp. "Jeleń" Armii Krajowej
 7 Pułk Ułanów Lubelskich gen. Kazimierza Sosnkowskiego Sił Zbrojnych III RP 1994-1999 (oddział kawalerii powietrznej) przeformowany w 7 Batalion Kawalerii Powietrznej, który 3 V 2000 przemianowany został na 7 Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Ułanów Nr 7 (1851–1918)

Niemiecki:
 7 Pułk Ułanów im. Wlk. Ks. Badenii Fryderyka (Reński) sformowany 14 kwietnia 1734; garnizon: Saarbrücken; przydział w 1914: XXI Korpus Armii Niemieckiej